Le FACEIT Major: London 2018 constitue la 13 édition des Counter-Strike: Global Offensive Major Championships. Le tournoi se déroule du 5 septembre 2018 au 23 septembre 2018 à Londres, au Royaume-Uni.

Le tournoi est organisé par Faceit, qui introduit les matches en deux cartes gagnantes pour les qualifications pour les minors.

Le tournoi est remporté par l'équipe danoise Astralis, qui gagne son deuxième major. Ils battent Natus Vincere en finale. Nicolai « dev1ce » Reedtz est désigné MVP du tournoi.

Phase New Champions

Notes et références 

Compétition_d'esport